Edward R. Pressman (1943-2023), producteur de cinéma américain ;
 Élie Pressmann (1933-), écrivain et scénariste, acteur jusqu'à la fin des années 1960.
 Kevin Pressman (1967-), footballeur anglais ;
 Lawrence Pressman (1939-), acteur américain ;
 Michael Pressman (1950-), réalisateur américain ;
 Sally Pressman (1981-), actrice américaine.